Атлас-B (, X-12) — американская ракета-носитель семейства «Атлас», прототип межконтинентальной баллистической ракеты SM-65 Atlas. Всего было выполнено десять пусков. Девять из них суборбитальные по программе испытаний боевой ракеты «Атлас» (пять из них — успешные). В ходе одного (седьмого по счёту) запуска, 18 декабря 1958 года, был запущен спутник SCORE.

Пуски

Примечания

Ссылки 
 Encyclopedia Astronautica — Atlas B

Ракетно-космическая техника General Dynamics
Ракеты-носители США